Baffi ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Baffi (* 1962), italienischer Radrennfahrer
 Pierino Baffi (1930–1985), italienischer Radrennfahrer

Als Baffi werden bezeichnet:
 die (ital.) Schnurrhaare einer Katze und daraus abgeleitet
 die Sitzfalten einer Jeans